

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Biały Ług – część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Biały Ług – wieś w woj. łódzkim w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Biały Ług – wieś w woj. mazowieckim w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów
 Biały Ług – część wsi Bierwce w woj. mazowieckim w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Biały Ług – wieś w woj. mazowieckim w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Biały Ług – wieś w woj. podlaskim w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Biały Ług – osada wsi Kochcice w woj. śląskim w pow. lublinieckim, w gminie Kochanowice
 Biały Ług – wieś w woj. świętokrzyskim w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Biały Ług – część wsi Opatów w woj. wielkopolskim w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska

Torfowiska, zbiorniki wodne 
 Biały Ług – rów, dopływ Kisieliny
 Biały Ług – obejmujący torfowiska teren planowanego rezerwatu przyrody o tej nazwie, położony w Warszawie i częściowo w gminie Wiązowna
 Biały Ług – torfowisko na pograniczu Warszawy i gminy Wiązowna
 Białe Ługi – rezerwat przyrody torfowiskowy w gminie Daleszyce, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim

Inne 
 Biały Ług – stacja kolejowa

Przypisy